Friedrich von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Friedrich von Sachsen (1473–1510) (Friedrich von Wettin), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Friedrich von Sachsen (1504–1539), Prinz von Sachsen
 Friedrich I. (Sachsen) (1370–1428), Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen und Pfalzgraf von Sachsen
 Friedrich II. (Sachsen) (der Sanftmütige; 1412–1464) Kurfürst von Sachsen, Markgraf von Meißen und Landgraf von Thüringen
 Friedrich III. (Sachsen) (der Weise; 1463–1525) Kurfürst von Sachsen, wichtiger Unterstützer von Martin Luther

 Friedrich Erdmann von Sachsen-Merseburg (1691–1714), Prinz von Sachsen-Merseburg
 Friedrich (Sachsen-Weißenfels-Dahme) (1673–1715), (Titular-)Herzog von Sachsen-Weißenfels zu Dahme und Generalleutnant 

 Friedrich August I. (Sachsen) (der Gerechte; 1750–1827), Kurfürst und König von Sachsen

 Friedrich I. (Meißen) (der Gebissene; 1257–1323), Markgraf von Meißen und Landgraf von Thüringen

Siehe auch:
 Johann Friedrich von Sachsen
 Karl Friedrich (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1783–1853), Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach